Елмайра може да се отнася за:
 град Елмайра, Канада
 град Елмайра, щат Илинойс, САЩ
 град Елмайра, щат Ню Йорк, САЩ
 град Елмайра, щат Онтарио, САЩ